Симонс може да се отнася за:
 Симоне Симонс (р. 1985), нидерландска певица
 Тими Симонс (р. 1976), белгийски футболист
 Хайн Симонс (р. 1955), нидерландски певец
 Хенри Симонс (1899 – 1946), американски икономист